Elvis Bešlagić (v Nemčiji znan kot Elvis Reese), slovenski hokejist, * 4. julij 1973, Jesenice, † 25. april 2013, München, Nemčija.

Bešlagić je kariero začel pri klubu iz domačega kraja Acroni Jesenice, kjer je igral do leta 1994, ko je prestopil k Olimpiji Hertz. Po treh sezonah se je vrnil na Jesenice, od leta 2000 pa je igral v Nemčiji za Ratinger Ice Aliens '97 in ERC Selb ter večje število nižjeligaških klubov, v zadnjih letih kot igralec in trener. Z Jesenicami in Olimpijo je osvojil šest zaporednih naslovov slovenskega državnega prvaka v sezonah 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96 in 1996/97. V sezoni 2006/07 je s klubom Wolfsburg Grizzly Adams osvojil naslov prvaka v nemški drugi ligi.

Med letoma 1993 in 2003 je bil član slovenske reprezentance, za katero je nastopil na osmih svetovnih prvenstvih, od tega dveh elitne divizije. Za reprezentanco je odigral 115 uradnih tekem ter dosegel 7 golov in 27 podaj ter zabeležil 185 kazenskih minut.

Leta 2012 je bil sprejet v Slovenski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Jugoslavija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 90
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 91
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 91
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 93
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 93/94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 95/96
|
| 42
| 11
| 15
| 26
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 96
|
| 7
| 1
| 7
| 8
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 96/97
|
| 62
| 9
| 21
| 30
|
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 97
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 97/98
|
| 47
| 12
| 31
| 43
|
| 152
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 98
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 98/99
|
| 26
| 0
| 3
| 3
|
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Iserlohn Roosters
| Nemška 2. liga
| 99/00
|
| 17
| 2
| 2
| 4
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 31
| 10
| 18
| 28
|
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 00
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| +1
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ratinger Ice Aliens '97
| Nemška 3. liga
| 00/01
|
| 38
| 19
| 21
| 40
|
| 69
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ERC Selb
| Nemška 3. liga
| 01/02
|
| 49
| 10
| 28
| 38
|
| 97
|
| 5
| 2
| 6
| 8
|
| 12
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ERC Selb
| Nemška 3. liga
| 02/03
|
| 31
| 12
| 19
| 31
|
| 60
|
| 17
| 10
| 17
| 27
|
| 66
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -4
| '''10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Wolfsburg Grizzly Adams
| Nemška 2. liga
| 03/04
|
| 47
| 3
| 9
| 12
|
| 82
|
| 12
| 1
| 4
| 5
|
| 20
|-
| Bietigheim Steelers
| Nemška 2. liga
| 04/05
|
| 51
| 5
| 21
| 26
|
| 103
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|-
| REV Bremerhaven
| Nemška 2. liga
| 05/06
|
| 52
| 15
| 30
| 45
|
| 102
|
| 13
| 2
| 5
| 7
|
| 18
|-
| Wolfsburg Grizzly Adams
| Nemška 2. liga
| 06/07
|
| 52
| 16
| 24
| 40
|
| 56
|
| 10
| 0
| 4
| 4
|
| 10
|-
| ESC Moskitos Essen
| Nemška 2. liga
| 07/08
|
| 25
| 1
| 11
| 12
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC München
| Nemška 2. liga
| 07/08
|
| 27
| 5
| 10
| 15
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC München
| Nemška 2. liga
| 08/09
|
| 39
| 2
| 6
| 8
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 704
| bgcolor="#7FFF00" | 139
| bgcolor="#7FFF00" | 290
| bgcolor="#7FFF00" | 445
| bgcolor="#7FFF00" | -7
| bgcolor="#7FFF00" | 1286
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 51
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 134
|}

Sklici

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Iserlohn Roosters
Hokejisti EC Ratinger Ice Aliens
Hokejisti ERC Selb
Hokejisti Wolfsburg Grizzly Adams
Hokejisti Bietigheim Steelers
Hokejisti REV Bremerhaven
Hokejisti ESC Moskitos Essen
Hokejisti EHC München
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih